«Комиссия по расследованию» — советский полнометражный цветной художественный фильм 1978 года режиссёра В. Бортко, производственная драма.
Поставлен на «Ленфильме».
Премьера фильма в СССР состоялась 26 февраля 1979 года.

Сюжет 

На Северной атомной электростанции происходит авария: разрушение технологического канала реактора РБМК. Сюда приезжает специальная комиссия и выясняет, что, с одной стороны, в аварии есть вина главного инженера АЭС, а с другой — явные ошибки в расчёте реактора.

Натурные съёмки производились в Мурманской области — на Кольской АЭС в г. Полярные Зори, а также в г. Кировске.

В ролях 
 Олег Ефремов — Василий Никитич Жолудов, главный конструктор реактора
 Владимир Рецептер — Олег Петрович Зайцев, главный инженер АЭС
 Ирина Мирошниченко — Анна Ивановна Верховцева, инженер АЭС
 Сос Саркисян — Саркис Акопович Мадоян, директор АЭС
 Евгений Лебедев — Павел Алексеевич Долинин, академик, создатель АСУ реактора
 Павел Панков — Иван Николаевич Подоба, представитель главка
 Любовь Виролайнен — Елена Алексеевна Витко, инженер-расчётчик АСУ
 Михаил Боярский — Борис Майорец, помощник главного конструктора реактора Василия Жолудова
 Эрнст Романов —  Геннадий Кузьмич Терехов, представитель главка
 Михаил Погоржельский — Владимир Алексеевич Шестаков, председатель комиссии по расследованию аварии на АЭС
 Владимир Особик — Природин, сотрудник института ядерной физики
 Сергей Полежаев — Горчилин, представитель монтажной организации
Станислав Соколов — Пётр, помощник директора АЭС
Марина Юрасова — Зинаида, жена Саркиса Мадояна
Владимир Тыкке — Евгений, помощник председателя комиссии по расследованию аварии на АЭС Владимира Шестакова

Съёмочная группа 
 автор сценария — Пётр Попогребский
 режиссёр-постановщик — Владимир Бортко
 оператор-постановщик — Владимир Иванов
 главный художник — Виктор Амельченков
 композитор — Владислав Успенский
 главный консультант — Анатолий Еперин
 консультант — Александр Мешков

Ссылки 
 
 «Комиссия по расследованию» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Обзоры DVDs и информация о фильме на ruskino.ru
 Андрей Ожаровский. Китайский синдром по-советски — авария на Северной АЭС (заметки о фильме)

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Владимира Бортко
Фильмы-драмы СССР
Социальная драма
Производственные фильмы